Goitia es un apellido vasco, que en vasco significa "la cumbre". Puede hacer referencia a:

Iñaki Goitia, futbolista español.
Francisco Goitia (estación), estación de tren ligero en Xochimilco, [México D.F. (México).
Goitia, un dios para sí mismo, película mexicana.

Referencias